Ямур, тур. Yağmur, туркм. Ягмур (يغمور, «дождь») — тюркское имя «Рождённый в дождь». Синонимичные имена: Варуни (Шри-Ланка).

 Ямур Сарыгюль
 Отымённые фамилии:
 Ямуровы, Ягмуровы.
 Топонимика:
 Ямурча (Фонтаны) — село в Крыму.
 Ямур — название нескольких сёл в Турции (илы Амасья, Мардин, Токат).

Мусульманские имена